Зильбачи — село Дахадаевского района Дагестана. 

Образует сельское поселение село Зильбачи как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село находится на высоте 1322 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты:
 Чишили
 Гунакари
 Дибгаши
 Зубанчи
 Трисанчи
 Сурхачи
 Ираки
 Кудагу
 Ираги
 Чахдикна

История 
Зульбачи состояло в вольном обществе Муйра.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района
Муниципальные образования Дахадаевского района
Сельские поселения Дагестана